Вит може да се отнася за:

 Вит – река в България
 Вит (светец) (290-303) – римски мъченик
 Вит (кораб) – български моторен кораб